Округа с названием Медина () в Соединённых Штатах Америки:
 '''Медина''' — в штате Огайо.
 '''Медина''' — в штате Техас.
Округ с названием Медина в Тунисе:
 '''Медина''' — в вилайете Тунис.